Villa Imperiale steht für:

 Villa Imperiale (Genua), italienische Villa im Stadtteil San Fruttuoso von Genua
 Villa Imperiale (Pesaro), italienische Villa in Pesaro
 Villa Imperiale (Pompeji), rekonstruierte römische Villa in Pompeji
 Villa Imperiale di Pausilypon, Ruine einer römischen Villa im Stadtviertel Posillipo von Neapel
 Villa Imperiale Scassi, italienische Villa im Stadtteil Sampierdarena von Genua